Die W.L. Amos Sr. Tennis Classic 2017 waren ein Tennisturnier für Damen in Macon, Georgia. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 24. bis 29. Oktober 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Macon (Georgia)